Wieniawa – dzielnica Lublina
 Wieniawa – polski herb szlachecki
 Wieniawa – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim
 Wieniawa – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Wieniawa
 Wieniawa – przystanek kolejowy w Wieniawie, w województwie mazowieckim
 Wieniawa – skocznia narciarska wybudowana w 1955 i rozebrana w 1964 roku, mieściła się w Lublinie w dzielnicy Wieniawa
 Wieniawa – dawna gromada w powiecie radomskim w województwie kieleckim

Osoby 
 Julia Wieniawa – aktorka i wokalistka
 Bolesław Wieniawa-Długoszowski – generał dywizji Wojska Polskiego, osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego
 Jerzy Wieniawa-Długoszowski – major Wojska Polskiego II RP
 Tadeusz Wieniawa-Długoszowski – dziennikarz